Турниры по софтболу Панамериканских игр — соревнования для национальных софтбольных сборных команд стран Америки, проводимые в рамках Панамериканских игр под эгидой Панамериканской конфедерации софтбола (CONPASA) и Панамериканской спортивной организации (PASO).
 
Панамериканские игры проводятся с 1951 года раз в 4 года в предолимпийский сезон. Софтбол включён в программу соревнований в 1979 году (VIII Игры).

В Играх принимают участие мужские (кроме 2007 и 2011) и женские софтбольные сборные.

В мужских турнирах 8 раз побеждала сборная Канады, один раз — Аргентина. У женщин 9 раз побеждала команда США и дважды — Канада.

Призёры

Мужчины

Женщины

Участники и результаты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Турниры по софтболу Панамериканских игр на сайте CONPASA

Панамериканские игры
Софтбол